У́лица Можа́йского — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Можайского — улица в Вологде.
 В Казани:
 Улица Можайского — улица в Кировском районе Казани.
 Улица Можайского — старое название Бухарской улицы в посёлке Дальний Советского района Казани.
 Улица Можайского — улица в Липецке.
 Улица Можайского — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Можайского — улица в Саранске.
 Улица Можайского — улица в Твери.

Украина 
 Улица Можайского — улица в Днепре.
 Улица Можайского — улица в Черкассах.
 Улица Можайского — улица в Черновцах.

Белоруссия 
 Улица Можайского — улица в Минске.